Trasgu es un término que puede referirse a:

 Trasgu, ser de las mitologías leonesa, asturiana, gallega y cántabra (España).
 Trasgu, un grupo español de folk.

Véase también    
    
 Trasgo